Łążyn bezeichnet Dörfer in Polen:
 Łążyn (Lubawa) (dt. Londzyn), ein Dorf im Powiat Iławski der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Lubawa (Landgemeinde)
 Łążyn (Obrowo), ein Dorf im Powiat Toruński der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Obrowo
 Łążyn (Zławieś Wielka) (dt. Lonzyn), ein Dorf im Powiat Toruński der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Zławieś Wielka